Fortifikation steht für:
 eine militärische Befestigung 
 ein Synonym für Spriten, den Zusatz von Alkohol zum Most oder Wein in Form von Weingeist
 die Wahrnehmung gezackter Figuren (Fortifikationen) bei Migräneauren